MBG steht als Abkürzung für:

 Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe, deutscher Eisenbahnhersteller
 Max-Born-Gymnasium (Germering)
 Militärbefugnisgesetz der Republik Österreich
 Miller Brands Germany, Getränkevertriebsunternehmen, siehe MBG Group
 Missouri Botanical Garden in St. Louis
 Berchtesgaden Hauptbahnhof nach DS 100

Abkürzung